2 miejscowości w Polsce: 
 Degucie – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny 
 Degucie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki

Linki zewnętrzne